Daniel O'Shea, né le  à Pontiac, est un patineur artistique américain.

Biographie

Carrière sportive 

Il remporte avec Tarah Kayne les Championnats des quatre continents de patinage artistique 2018 ; le couple a aussi été deuxième des Championnats des quatre continents 2014.

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Tarah Kayne (9 saisons : 2012-2021)
 Chelsea Liu (1 saison : 2021-2022)
 Ellie Kam (1 saison : 2022-2023)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique américain
Naissance en février 1991
Naissance à Pontiac (Michigan)